Tutti ():

 Tutti — музыкальный термин, имеющий два значения.
 Tutti Frutti — песня американского певца Литла Ричарда.
 Tutti Records — российская независимая фирма звукозаписи, музыкальный лейбл.